Кононенко, Михаил:

 Кононенко, Михаил Леонтьевич (1907—?) — советский военный деятель, инженер-полковник, лауреат Сталинской премии.
 Кононенко, Михаил Михайлович (род. 1987) — украинский шоссейный велогонщик.